Подвысоцкая — женская форма фамилии Подвысоцкий.

Известные носители

 Подвысоцкая, Евгения Петровна (1854—1888) — медик Российской империи. 
 Подвысоцкая, Ольга Николаевна (1884—1958) — советский врач-дерматолог, профессор, член-корреспондент АН СССР.